Laodamia – córka Akastosa
 Laodamia – córka Alkmeona
 Laodamia – córka Bellerofonta

Zobacz też